NGC 4827 (другие обозначения — UGC 8065, MCG 5-31-16, ZWG 160.28, PGC 44178) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4827
Волосы Вероники (созвездие)